Saint Charles, Saint-Charles eller St. Charles kan syfta på:

Geografi

Kanada
 Saint-Charles-Borromée – en kommun i Québec
 Saint-Charles-de-Bellechasse – en kommun i Québec
 Saint-Charles-Garnier – en kommun i Québec
 Saint-Charles-sur-Richelieu – en kommun i Québec
 Saint-Charles-de-Bourget (kommun), Québec, Saguenay/Lac-Saint-Jean, 
 Saint-Charles-de-Bourget (ort), Québec, Saguenay/Lac-Saint-Jean, 
 St. Charles Rapids – en fors i Kanada

Frankrike
 Saint-Charles-de-Percy – en kommun i departementet Calvados i regionen Basse-Normandie i norra Frankrike
 Saint-Charles, Marseille – en stadsdel i Marseilles 1:a arrondissement
 Marseille-Saint-Charles järnvägsstation – den centrala järnvägsstationen i Marseille

USA
 St. Charles, Arkansas – en stad 
 St. Charles, Idaho – en stad i Bear Lake County, Idaho
 St. Charles, Illinois – en stad i DuPage County och Kane County, i Illinois
 Saint Charles, Iowa – ort i Madison County
 St. Charles, Kentucky – en stad i Hopkins County, Kentucky
 Saint Charles Parish –  ett administrativt område i Louisiana
 Saint Charles, Maryland – ort i Charles County
 Saint Charles, Michigan – ort i Saginaw County
 Saint Charles, Minnesota – ort i Winona County
 Saint Charles County –  ett administrativt område i delstaten Missouri
 Saint Charles, Missouri – en stad i Saint Charles County
 St. Charles, Virginia – en stad i Lee County, Virginia

Se även
 Rivière Saint-Charles
 Pointe Saint-Charles
 Ruisseau Saint-Charles
 St. Charles Lake